La Coupe COSAFA 2005 est la neuvième édition de cette compétition organisée par la COSAFA. Elle est remportée par le Zimbabwe.

Phase de qualification 
Chaque vainqueur de groupe est qualifié pour la phase finale.

L'Angola, tenant du titre, est exempt de cette phase.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Phase finale

Notes et références

Liens externes 
  COSAFA Cup 2005 sur rsssf.com

Coupe COSAFA
Football en 2005